Такмичења у спринтерској трци на 200 метара у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 12.,  13. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 57 атлетичара из 45 земаља.

  Америчка Девичанска Острва (1)
  Ангвила (1)
  Ангола (1)
  Аргентина (1)
  Аустралија (2)
  Аустрија (1)
  Бахами (1)
  Бразил (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бурунди (1)
  Вануату (1)
  Вијетнам (1)
  Гамбија (1)
  Гана (1)
  Гвинеја (1)
  Грчка (1)
  Доминиканска Република (2)
  Западна Немачка (1) 
  Зимбабве (1)
  Индонезија (1)
  Источна Немачка (1) 
  Италија (2)
  Јамајка (3) 
  Јужна Кореја (1) 
  Канада (3)
  Кенија (1)  
  Мађарска (1) 
  Нигерија (1)  
  Пакистан (1)
  Перу (1)
  Пољска (1)
  Самоа (1)
  Света Луција (1)
  САД (3)
  Совјетски Савез (2) 
  Тајланд (1)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3) 
  Финска (1)
  Фиџи (1)
  Француска (1)
  Централноафричка Република (1)
  Холандија (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 12. августом 1983.
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1983.
|-
| Светски рекорд
| Пјетро Менеа   
| 19,72 +(1,8)
| Мексико Сити, Мексико
| 12. септембар 1972.
|-
| Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
| Најбољи резултат сезоне  
| Карл Луис   
| 19,75 +(1,4)
| Индијанаполис, Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Афрички рекорд 
| Весел Осхуизен,  
| 20,41
| Преторија, Јужна Африка
| 16. март 1983.
|-
| Азијски рекорд 
| 
| 
| 
| 
|-
| Европски рекорд''' 
| Пјетро Менеа   
| 19,72 +(1,8)
| Мексико Сити, Мексико
| 12. септембар 1972.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Карл Луис   
| 19,75 +(1,4)
| Индијанаполис, Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд 
| Џејмс Гилкс 
| 20,14
| Ингелхајм на Рајни, ФРГ
| 12. септембар 1978.
|-
| Океанијски рекорд 
| Питер Норман 
| 20,06
| Мексико Сити, Мексико 
| 16. октобар 1968.
|-
!colspan="5"|Рекорди по завршетку Светског првенства 1983.
|-
| rowspan="5 | Рекорд светских првенстава
| Франк Емелман ,  
| 20,95 +(1,8) гр.1
| rowspan="5" | Хелсинки, Финска
| rowspan="3" |  12. август 1983.
|-
| Пјетро Менеа  
| 20,80 +(1,8) гр.2
|-
| Карло Симионато   
| 20,34 +(1,1) гр.4
|-
| rowspan="2" | Калвин Смит 
| 20,29 +(1,4)
| 13. август 1983.
|-
| 20,14 +(1,2)
| 14. август 1983.
|}

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбржих атлетичара 1983. године су пре почетка такмичења на 200 м (11. августа 1983) заузимали следећи пласман. Од њих 10 осморица су из Сједињених Америчких Држава и по један из Канаде и Италије.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1983.

Освајачи медаља

Такмичење

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 12. августа. Такмичари су подељени у 8 квалификационих група, а у четвртфинале су ишла прва тројица из сваке групе (КВ) и 8 према постигнутом резултату  (кв)  
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 
|-
! Ветар (м/с)
|+1.8||+1.8|| +0.7 || +1.1|| −2.1||+0.4|| -1.1 || +1.3 
|-

 Четвртфинале 
Четвртфиналнене трке одржане су 12. августа. Такмичари су подељени у черири групе, а у полуфинале су ишла прва четворица из сваке групе Резулта1и четвртфинала на сајту worldathletics.org] Прибављено 26.2.2021 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 
|-
! Ветар (м/с)
|+2.1||−1.6|| -0.4 || +1.6''' 
|-

Полуфинале 
Полуфиналне трке одржане су 13. августа. Такмичари су подељени у две групе, а у филале су ишла прва четворица из обе полуфиналне групе.

Финале 
Финална трка одржана је 14. августа.,

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати СП 1983. на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном